Polizie segrete dell'Impero Russo 
 Terza sezione della Cancelleria privata di Sua Maestà Imperiale – polizia politica russa (1826-1880)
 Ochrana – polizia segreta russa (1881-1917)

 Polizie segrete sovietiche
 Čeka (1917-1922)
 Gosudarstvennoe političeskoe upravlenie (GPU) (1922-1923)
 Ob'edinënnoe gosudarstvennoe političeskoe upravlenie (OGPU) (1923-1934)
 Narodnyj komissariat vnutrennich del (NKVD) (1934-1946)
 Glavnoe upravlenie gosudarstvennoj bezopasnosti (GUGB) (1934-1943)
 Ministerstvo gosudarstvennoj bezopasnosti (MGB) (1946-1953)
 Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti (KGB) (1954-1991)

 Servizio segreto della Federazione Russa
 Federal'naja služba bezopasnosti (FSB) (1995 – oggi)